Slovo Lusitania může znamenat:

 Lusitánie – římská provincie
 RMS Lusitania – zaoceánský parník